It's My House – brano musicale di Diana Ross del 1979
 It's My House – singolo di Mika del 2017